Иржа́вец () — левый приток реки Остёр, протекающий по Нежинскому району (Черниговская область).

География 
Длина — 8 км.

Река берёт начало севернее села Иржавец. Река течёт на юго-восток. Впадает в реку Остёр юго-западнее села Иржавец.

Русло сильно-извилистое, пересыхает.

Пойма очагами занята заболоченными участками с лугами и кустарниками, лесом.

Примечания 

Притоки Остра (притока Десны)
Реки Черниговской области